Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1969 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1969) was de 22e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 18 mei en 26 mei gespeeld in Oost-Duitsland (DDR). Er deden 16 teams mee. Bulgarije werd voor de tweede keer winnaar. De finale in Leipzig werd na loting gewonnen van Oost-Duitsland. Sovjet-Unie werd derde.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Voetbal in Duitsland
Voetbal in 1969
Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal